

Anno 
 1867 – (MDCCCLXVII in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1867 a.C.

Matematica 
 1867 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1867 Deiphobus – asteroide troiano di Giove del campo troiano